
Нефедовка и Нефёдовка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Нефедовка — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Нефёдовка — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Нефедовка — историческое название дер. и пос. Ревякино (Ясногорский р-н, Тульская область) и современная автобусная остановка рядом с деревней.

Украина 
 Нефедовка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.

Река 
 Нефёдовка — река в Томской области.